L'US Open masculin 2021 est l'édition 2021 de l'US Open qui se déroule au nouvel emplacement de l'Arlen Specter US Squash Center à Philadelphie du  au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueurs dont une wild card, Timothy Brownell.

James Willstrop, ancien numéro 1 mondial et âgé de 38 ans provoque la sensation en éliminant successivement le  mondial Marwan El Shorbagy et le  mondial Mohamed Abouelghar.

En quart de finale, les deux premières têtes de série et favoris Ali Farag et Mohamed El Shorbagy se font éliminer par Joel Makin et Diego Elías.

Mostafa Asal sauve deux balles de match en demi-finale face au Péruvien Diego Elías et s'impose en finale face à l'ancien champion du monde Tarek Momen pour devenir le plus jeune vainqueur de l'US Open.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau inférieur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open féminin de squash 2021
 US Open
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2021
PSA World Series 2021
Sport en Pennsylvanie en 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021